Бакир Аббас оглы Таиров (; 29 декабря 1939) — азербайджанский , доктор физико-математических наук.

Биография 
Бакир Таиров родился 29 декабря 1940 года в селе Уруд Сисианского района Армянской ССР.

Окончил физический факультет Азербайджанского государственного университета.

Бакир Таиров — старший научный сотрудник Института физики НАНА, руководитель лаборатории «Узкозонные полупроводники и высокотемпературные сверхпроводники».

Научная деятельность 
Бакир Таиров разработал методику получения однородных по составу и совершенных по структуре монокристаллов сплавов Bi1-xSbx и создал методику, позволяющую исследовать дисперсию и поляризацию электромагнитных магнитоплазменных волн (ЭМПВ)

Б. Таиров установил, что комплексные исследования дисперсии, поляризации ЭМПВ и гальваномагнитных эффектов составляют единую методологию установления энергетического спектра и механизмов рассеяния носителей заряда в полупроводниках и полуметаллах со сложной зонной структурой.

Бакир Таиров — автор 75 опубликованных научных статей.

Под его руководством подготовлено 3 кандидата и 1 доктор наук.

Избранные научные труды

Примечания